Sándalo de jardín puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mentha aquatica.
 El nombre común de la planta Mentha spicata.